Tarlac - città componente, nella provincia omonima, nel Luzon Centrale, Filippine
 Tarlac - provincia del Luzon Centrale, Filippine
 Tarlac - fiume del Luzon Centrale, nelle Filippine
 Tarlac - specie aliena umanoide immaginaria dell'universo fantascientifico di Star Trek